Torre del Diavolo – torre di San Gimignano
 Torre del Diavolo – torre di Sarroch
 Torre del Diavolo – montagna degli Stati Uniti d'America